Piłkarze nazywający się Tomasz Sokołowski:
 Tomasz Sokołowski (ur. 1970) – piłkarz, obecnie trener w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, znany jako Tomasz Sokołowski I,
 Tomasz Sokołowski (ur. 1977) – piłkarz GKS Katowice, znany jako Tomasz Sokołowski II,
 Tomasz Sokołowski (ur. 1985) – piłkarz SFK Lyn, zawodnik młodzieżowej reprezentacji Norwegii, znany jako Tomasz Sokołowski III, w Norwegii jako Tomasz Sokolowski,
 Tomasz Sokołowski (ur. 1968) – były rugbysta, reprezentant Polski.
 Tomasz Sokołowski – polski prawnik, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu